Ягодновский сельсовет — административные единицы в СССР и в России.

Волгоградская область 

 Ягодновский сельсовет Ольховского района

Липецкая область 

 Ягодновский сельсовет Данковского района

Рязанская область 

 Ягодновский сельсовет Сараевского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

См. также 

 Ягодновское сельское поселение

 Ягодное

 Ягоднинский сельсовет

 Ягоднинское сельское поселение